Urrutia ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Oyanedel Urrutia (1874–1954), chilenischer Politiker
 Aliecer Urrutia (* 1974), kubanischer Dreispringer
 Diego Dublé Urrutia (1877–1967), chilenischer Dichter
 Enrique Alvear Urrutia (1916–1982), chilenischer Bischof
 Francisco José Urrutia (1870–1950), kolumbianischer Jurist, Diplomat und Politiker
 Ignacio Urrutia Manzano (1879–1951), chilenischer Politiker
 Ignacio Bolívar y Urrutia (1850–1944), spanischer Zoologe und Entomologe, Hochschullehrer
 Jorge Urrutia Blondel (1905–1981), chilenischer Komponist
 Josu Urrutia (* 1968), spanischer Fußballspieler
 Karla Urrutia (* 1994), mexikanische Squashspielerin
 Manuel Urrutia (1901–1981), kubanischer Politiker
 María Isabel Urrutia (* 1965), kolumbianische Gewichtheberin
 Patricio Urrutia (* 1977), ecuadorianischer Fußballspieler
 Richard Daniel Alarcón Urrutia (* 1952), peruanischer Geistlicher, Bischof von Tarma
 Santiago Urrutia (* 1996), uruguayischer Automobilrennfahrer
 Yosiris Urrutia (* 1986), kolumbianische Weit- und Dreispringerin

Urrutia steht außerdem für
 Urrutia (Gattung), eine Heuschreckengattung